Слон је велики сисар који обитава у Африци и Азији.
Слон се може односити на:

Филм 
 Слон (1989 филм)
 Слон (1993 филм)
 Слон (2003 филм)

Друго 
 Слонови, биолошка породица